Världsmästerskapet i curling för herrar 2013 spelades i Victoria, British Columbia, Kanada den 30 mars − 7 april i Save-On-Foods Memorial Centre. Sverige vann guldet efter finalvinst 7−6 mot Kanada som fick silver, och Skottland vann bronset efter vinst mot Danmark med 8−6.

Kvalificerade lag
Följande tolv länder kvalificerade sig till världsmästerskapet:
Värdland

Ett lag från amerikanska zonen

Åtta lag från 2012 års europamästerskap

Två lag från 2012 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare

Grundspel

Tabell
Slutställning efter grundspelet

Resultat

Alla tider är UTC−7.

Runda 1
Lördag 30 mars, 14:00

Runda 2
Lördag 30 mars, 19:00

Runda 3
Söndag 31 mars, 9:00

Runda 4
Söndag 31 mars, 14:00

Runda 5
Söndag 31 mars, 19:00

Runda 6
Måndag 1 april, 9:00

Runda 7
Måndag 1 april, 14:00

Runda 8
Måndag 1 april, 19:00

Runda 9
Tisdag 2 april, 9:00

Runda 10
Tisdag 2 april, 14:00

Runda 11
Tisdag 2 april, 19:00

Runda 12
Onsdag 3 april, 8:30

Runda 13
Onsdag 3 april, 13:30

Runda 14
Onsdag 3 april, 19:00

Runda 15
Torsdag 4 april, 9:00

Runda 16
Torsdag 4 april, 14:00

Runda 17
Torsdag 4 april, 19:00

Slutspel

Playoff, 1 mot 2 
Fredag 5 april, 19:00

Playoff, 3 mot 4 
Lördag 6 april, 11:00

Semifinal 
Lördag 6 april, 16:00

Bronsmatch 
Söndag 7 april, 11:00

Final 
Söndag 7 april, 16:00

Vinnare

Källor
 World Curling Federation

2013 i Kanada
Curling i Kanada
Curlingtävlingar
Sportevenemang i Kanada